Carlos Teodoro de Baviera (Carl Theodore Herzog in Bayern, apodado familiarmente Gackl; Possenhofen, 9 de agosto de 1839 - Kreuth, 29 de noviembre de 1909) fue un príncipe bávaro de la Casa de Wittelsbach. Ostentó el título de duque en Baviera y el tratamiento de Su Alteza Real desde su nacimiento. Era además hermano de la emperatriz de Austria, Isabel de Baviera, y de María Sofía de Baviera, reina de las Dos Sicilias.

Biografía

Infancia y juventud 
Carlos Teodoro fue el quinto hijo del Duque Maximiliano en Baviera y de su esposa, la Princesa Real Ludovica de Baviera. Nació en el Palacio de Possenhofen, propiedad de la familia ducal, y como el resto de sus hermanos, creció en condiciones de gran libertad, con respecto a la habitual educación rígida impuesta a los jóvenes de las familias nobles.

En 1857 comenzó la carrera militar, algo tradicional en un miembro de la Casa de Wittelsbach. Aun siendo príncipe, se alojó en el dormitorio común como un simple soldado. 

El matrimonio morganático de su hermano mayor, Luis, y su consiguiente renuncia a la primogenitura, convirtió a Carlos Teodoro en jefe de la Casa de Wittelsbach, hecho que le aportó notables beneficios financieros.

Matrimonios y descendencia 
Se casó el 11 de febrero de 1865 en Dresde con su prima, la princesa Sofía de Sajonia, hija del rey Juan I de Sajonia y de su tía, la reina Amalia, hija a su vez de Maximiliano I de Baviera. Tras la boda, Carlos Teodoro regresó al ejército, y en 1866 partió a la Guerra Austro-Prusiana.

Tras el parto de su primera y única hija, Sofía tuvo problemas respiratorios, dejándola muy delicada de salud. Un año después cogió una gripe que la llevó a la muerte con apenas 21 años. 
 Amalia María de Baviera (1865-1912), casada con el príncipe Guillermo de Urach, duque de Urach y conde de Wurtemberg (1864-1928), futuro Rey de Lituania bajo el nombre de Mindaugas II de Lituania.

La muerte de su mujer produjo en Carlos Teodoro un profundo turbamiento interior. Al haberse sentido impotente ante la muerte de Sofía, decide comenzar a estudiar Medicina, con la oposición de su familia que consideraba impropio que un príncipe tuviese una profesión. Fue muy animado por sus profesores, entre los cuales estaban el químico Justus von Liebig, el patólogo Ludwig von Buhl y el psiquiatra Philipp von Jolly. En 1870, los estudios de Carlos Teodoro se interrumpen por la Guerra Franco-Prusiana, donde sirvió como coronel en el 3.º Regimiento de Caballería Ligera Bávaro. Cuando abandonó el servicio activo, tenía el grado de general. Retomó sus estudios y en 1872 recibió el doctorado en Medicina por la Universidad Luis Maximiliano de Múnich. Más tarde se especializó en oftalmología con el profesor Deutschland, y continuó sus estudios en Viena y en Zúrich. 

Se casó en segundas nupcias el 29 de abril de 1874, en Kleinheubach, con la infanta María José de Portugal, hija de Miguel I de Portugal, a la que había conocido cuando era huésped de su cuñado, el rey Francisco II de las Dos Sicilias en el cercano castillo de Garasthausen, sobre el lago de Starnberg. María José sería una cualificada enfermera y asistiría a su marido en las operaciones.

De este segundo matrimonio nacieron:
 Sofía Adelaida de Baviera (1875-1957), casada con el conde Hans Viet de Törring-Jettenbach.
 Isabel Gabriela de Baviera (1876-1965), casada con el Rey Alberto I de Bélgica (1875-1934).
 María Gabriela de Baviera (1878-1912), casada con el príncipe heredero Ruperto de Baviera (1869-1955).
 Luis Guillermo de Baviera (1884-1968), casado con la princesa Eleonora Ana Lucía de Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1880-1965).
 Francisco José de Baviera (1888-1912).

Carrera médica 

Con el doctor Anton Mayer abrió un estudio médico en Possenhofen, en el que atendía gratuitamente a la población local. Se arriesgaba tanto en su trabajo que enfermó de tos convulsa en 1878, así que se marchó con su familia a Menton, donde el clima lo restableció totalmente. Allí vivía Alexander von Ivanov, un famoso oculista de Kiev, por lo que se había convertido en un lugar de peregrinación para todo el que tuviese problemas oculares. Carlos Teodoro entró a formar parte de su establecimiento. El duque colaboró también, en su clínica, con el famoso cirujano Christian Billroth, al que conoció más tarde en Viena.

En 1888 abre una nueva clínica en Tegernsee, y en 1895 fundó la Augenklinik Herzog Carl Theodor (Clínica Oftalmológica Duque Carlos Teodoro) en la calle Nymphenburger de Múnich, que sigue siendo una de las más reputadas clínicas oftalmológicas de Baviera. Entre 1895 y 1909 Carlos Teodoro realizó más de 5.000 operaciones de cataratas y muchos otros desórdenes oculares. Su fama de médico llegó hasta Argelia, donde acudió a operar con ayuda de su hija Sofía.

Fallecimiento y entierro 
Tras haber celebrado con toda su familia su setenta cumpleaños, se trasladó a Kreuth para formar parte de una batida de caza. Aquí enfermó de nefritis, que degeneró en una bronquitis que lo llevó a la muerte. Su funeral fue celebrado de forma privada, como él quería, siendo enterrado en la Cripta de los Wittelsbach de la Abadía de Tegernsee (Tegernsee, Baviera).

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 
 9 de agosto de 1839 - 15  de noviembre de 1888: S.A.R. el duque Carlos Teodoro en Baviera.
 15  de noviembre de 1888 - 19 de noviembre de 1909: S.A.R. El Duque en Baviera.

Órdenes

Caballero de la Orden de San Huberto.

Extranjeras 
 1862:   Caballero de la Orden del Toisón de Oro () (Diploma n.º 964)
  Caballero de la Orden del Águila Negra. ()
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Wurtemberg. ()
  Caballero gran cruz de la Orden Militar de San Enrique. ()

Empleos 
 Doctor Honoris Causa de la Universidad de Lovaina. 
 Coronel honorario del 5.º Regimiento de los Dragones Prusianos.
 Miembro honorario de la Academia de Ciencias Médicas de Bruselas.

Ancestros

Notas

Referencias

Enlaces externos 

Personas de Baviera
Duques en Baviera (título honorífico de los Wittelsbach)
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de la Orden de San Huberto
Médicos de Alemania del siglo XIX
Oftalmólogos de Alemania
Personas de la guerra austro-prusiana
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Generales de Baviera
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Miembros de la Leopoldina